Шушняри - название населённых пунктов в балканских странах:

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) 
 Шушняри (Лакташи) - деревня в общине Лакташи
 Шушняри (Дервента) - деревня в общине Дервента

В Хорватии 
 Шушняри (Брестовац) - деревня в общине Брестовац жупании Пожега-Славония
 Шушняри (Криж) - деревня в общине Криж жупании Загреб